

Prénom 
Steve, diminutif de Steven ou de Stephen, est un prénom d'origine anglaise, notamment porté par :
 Steve Fossett (1944-2007), homme d'affaires, marin, aviateur et aventurier américain ;
 Steve Jobs, né Steven Paul Jobs (1955-2011), entrepreneur et inventeur américain, cofondateur de Apple Inc. ;
 Steve Mandanda (né en 1985), footballeur international français ;
 Steve McQueen (1930-1980), acteur et producteur de cinéma américain ;
 Steve Mvoué (né en 2002), footballeur international camerounais évoluant en France.

Affaire judiciaire 
 L'affaire Steve Maia Caniço est une affaire judiciaire française liée à la disparition puis à la mort de Steve Maia Caniço, en 2019.

Sigle 

 Steve, rétroacronyme de , est un phénomène lumineux dans l'atmosphère.

Prénom masculin
Prénom américain
Prénom anglais